Irenicodes eurychora är en fjärilsart som beskrevs av Edward Meyrick 1919. Irenicodes eurychora ingår i släktet Irenicodes och familjen gräsminerarmalar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Gräsminerarmalar
eurychora